El término Chicopee puede hacer referencia a una de las siguientes localidades estadounidenses:
Chicopee, en el estado de Massachusetts.
Chicopee, en el estado de Kansas.